Il Mundial de Fútbol de Salón Sub-18 ("Campionato Mondiale di Club di calcio a 5 sub-18") è una competizione internazionale che mette di fronte le migliori squadre mondiali di calcio a 5 nella versione della FIFUSA/AMF, che schierano in campo ragazzi di età fino a 18 anni. La prima edizione è stata disputata nel 2007 in Paraguay.

Edizioni

Competizioni internazionali per club di calcio a 5